1. Pokal Vitranc je med 4.-5. marcem 1961 gostil FIS 1A mednarodno tekmovanje v Kranjski Gori.

Uradni rezultati

Veleslalom 
Start veleslaloma (4. marec) je bil pod vrhom Vitranca (1.552 m), cilj pa na Bukovnikovem (Budinekovem) travniku na 1.035 m, z višinsko razliko 517 metrov in dolžino proge nekaj manj kot 2000 metrov.

Takrat je še bila samo ena vožnja, zakoličil jo je Marjan Magušar. Sploh prvi tekmovalec, ki je štartal in začel zgodovino Pokala Vitranc, je bil slovenski predtekmovalec Bernik, ki so ga nestrpno pričakovali številni gledalci, polovica od teh je bila na na cilju v polkrogu na Bukovniškem travniku. Prvi v uradni tekmovalni konkurenci, ki se je spustil po progi, pa je bil 32-letni Josef Behr iz Zahodne Nemčije.

Slalom 
Je potekal 5. marca pred 10.000 gledalci.

Galerija
Slike iz prvega Pokala Vitranc iz leta 1961.

Sklici

Pokal Vitranc
1961 v športu
1961 v Sloveniji

en:1st Vitranc Cup (1961)